Эселогда () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Эселогда — река, правый приток р. Ауландя, координаты 61°35' 139°08'
 Эселогда — гора, в правобережье р. Ауландя, координаты 61°39' 139°10'
 Эселогда 1-я — река, левый приток р. Аллах-Юнь, координаты 61°41' 139°07'
 Эселогда 2-я — река, левый приток р. Аллах-Юнь, координаты 61°42' 139°15'
 Эселогда 3-я — река, правый приток р. Ауландя, координаты 61°35' 139°13'

Примечания